Földváry Ferenc (1700–1770) költő
 Földváry Ferenc (1790–?) királyi táblai bíró, költő